Casas (geslacht), een geslacht uit de familie Coleophoridae of kokermotten
Casas (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Casas-Ibáñez, een gemeente in de Spaanse provincie Albacete

Personen
Felix García Casas, een Spaanse wielrenner
Isidro Faine Casas, een Spaanse ondernemer
Bartolomé de las Casas, een Spaanse missionaris
Shaine Casas, een Amerikaanse zwemmer